Douglas Smith ou Doug Smith peut désigner :
  (1910-1972), animateur britannique ;
 Douglas Smith (né en 1985), acteur canadien ;
 Douglas Smith (né en 1962), historien américain ;
 Douglas Smith (19?-), créateur d'effets spéciaux américain ;
 Douglas E. Smith (1960-2014), concepteur de jeu vidéo américain ;
 Doug Smith (1924-1998), joueur écossais de rugby à XV ;
 Doug Smith (1937-2012), footballeur écossais ;
 Doug Smith (né en 1963), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Doug Smith (né en 1969), joueur américain de basket-ball.